Авре́лия/Ауре́лия () — женское имя латинского происхождения, означающее «золотой». Распространено в романских языках. Также топоним. Мужская форма имени Аврелий.

 Аврелия (120 до н. э. — 54 до н. э.) — римская матрона, мать Юлия Цезаря.

 (419) Аврелия — астероид, открытый в 1896 году.

 Аврелия (civitas Aurelianum) — латинское название Орлеана.

См. также 
 Злата

Примечания 

Женские имена